Los Sitios de Memoria Histórica de Uruguay son construcciones, espacios y lugares vinculados a la represión vivida en el país durante la última dictadura cívico-militar.

Creación 
El proyecto surge de instituciones vinculadas a la búsqueda de la verdad y la justicia sobre el pasado reciente. En 2018 dicho proyecto es aprobado y reconocido a través de la Ley N° 19641. 

La cual en su artículo II establece:"El Sitio de Memoria Histórica consagra el recordatorio y reconocimiento de aquellos lugares donde las personas víctimas de terrorismo o accionar ilegítimo del Estado sufrieron violaciones a sus derechos humanos por motivos políticos, ideológicos o gremiales y que son utilizados como espacios abiertos al público para la recuperación, construcción y transmisión de memorias, así como forma de homenaje y de reparación a las víctimas y a las comunidades."

Sitios 

A través de la Institución Nacional de Derechos Humanos, existe la Comisión Nacional de Sitios de Memoria Histórica, quien tiene como objetivo la investigación, reconocimiento y declaración de estos sitios. 

Se entiende por sitio de memoria histórica, a los lugares donde se cometieron violaciones  a los derechos humanos por parte del Estado, desde la tortura, la prisión indebida, violaciones y otros delitos sexuales, así como la persecución política, exilio, desaparición forzada o el homicidio político. 

Comprendidos desde la aplicación de las Medidas Prontas de Seguridad (13 de junio de 1968-26 de junio de 1973 y la dictadura cívico-militar (27 de junio 1973-28 de febrero de 1985)

Sitios 

 Unidad N°6 Punta de Rieles
 Base Área I
 Penal de Punta Carretas
 Hospital Militar
 Centro de detención del Servicio de Información de Defensa

Referencias 

Memoria histórica
Derechos humanos
Dictadura cívico-militar en Uruguay
Historia de Uruguay
Sitios de memoria histórica de Uruguay